La chose est un terme abstrait qui pourrait désigner toute substance. Il ne prend le plus souvent de sens qu'en contexte.

Philosophie 
 La chose en soi, concept kantien signifiant la réalité telle qu'elle pourrait être pensée indépendamment de toute expérience possible.
 La Chose est l'entité philosophique qui possède le plus d'extension et le moins de détermination (Michel Blay, Dictionnaire des concepts philosophiques).

Domaine juridique 
 En droit civil les choses (en latin ) sont les objets sur lesquels peuvent exister des droits subjectifs. En droit français la notion juridique de chose se confond souvent avec la notion de .
 Les choses communes  (droit civil) sont les choses qui ne sont pas susceptibles d'appropriation et qui sont à l'usage de tous : air, eau...
 Les choses consomptibles (droit civil) sont les choses qui se consomment par le premier usage, leur utilisation provoquant leur destruction (ex. denrées) - idem : choses fongibles ou choses de genre.
 Les choses corporelles (droit civil) sont les choses du monde sensible sur lesquelles sont exercés des droits.
 Les choses fongibles (droit civil) sont les choses interchangeables les unes par rapport aux autres (ex. un quintal de blé et la même quantité de cette denrée, une voiture de série). On dit aussi "choses de genre". Les choses non fongibles sont appelées corps certains.
 Les choses frugifères (droit civil) sont des choses produisant des fruits (au sens juridique : biens produits périodiquement et régulièrement sans altération de leur substance) ; fruits naturels, produits de la terre et des animaux ; fruits industriels, obtenus par le travail de l'homme ; fruits civils, obtenus grâce à un contrat dont le capital est l'objet - ex. loyers, rentes...).
 Chaque personne peut être déclarée responsable au nom de cette chose si elle en est le gardien (se référer à l'arrêt Franck de la Cour de cassation) et que cette chose a causé directement ou indirectement un dommage. Il existe des exceptions, telles que le corps humain, les res nullius (non susceptibles d'appropriation comme le gibier ou encore la pluie), les choses abandonnées.

Littérature, cinéma 
 Le Petit Chose : roman autobiographique d'Alphonse Daudet (1868) ;
 Les Choses : roman de Georges Perec (1965) ;
 Les Choses de la vie : roman de Paul Guimard (1967) adapté au ciné par Claude Sautet en 1970 ;
 Dans le domaine de l'horreur, de la science-fiction, « La Chose » désigne fréquemment un monstre indescriptible ou effrayant :
 La Chose est un super-héros à l'apparence et la consistance d'un rocher, qui est membre des Quatre Fantastiques ;
 La Chose est un personnage de La Famille Addams. C'est une main coupée qui a une vie propre qui représente la condition humaine et son aversion pour la poterie ;
 La Chose est un film d'horreur de John Carpenter qui évoque un monstre caché. C'est le remake d'un film classique de 1951, La Chose d'un autre monde de Christian Nyby ;
 La Chose est un monstre gélatineux, destructeur du futur, qui apparait dans l'aventure de Blake et Mortimer : Le Piège Diabolique'' ;
 La Chose des Marais est un personnage des comics DC, un homme-plante verdâtre qui rôde dans les marais ;
 La chose qui ne pouvait pas exister est un roman d'horreur de Moka, narrant une croisière en mer qui rencontre un dangereux monstre marin surnommé « La Chose » ;
La chose et Chris : livre de Chris Stein en 1995 évoquant sa maladie rare et son combat pour la surmonter.

Notes et références 

en:Thing
eo:Aĵo
io:Kozo